Michał Antoni Dadlez – doktor polonistyki, historyk polskiej literatury
 Michał Dadlez  – profesor, biolog